Lessard kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lessard-le-National, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lessard-et-le-Chêne, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Lessard-en-Bresse, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,